Краљевец може бити:

 Краљевец на Сутли, насељено мјесто у општини Краљевец на Сутли, Република Хрватска
 Краљевец Радобојски, насељено мјесто у општини Радобој, Република Хрватска
 Краљевец Шемнички, насељено мјесто у општини Радобој, Република Хрватска
 Доњи Краљевец, насељено мјесто у општини Доњи Краљевец, Република Хрватска
 Купинечки Краљевец, насељено мјесто града Загреба, Република Хрватска
 Сесветски Краљевац, насеље близу Загреба

Види још 
 Горњи Краљевец